Oryzaephilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1899. Oryzaephilus ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smalplattbaggar
Oryzaephilus (Silvanidae)